Uki peut désigner :

 Uki, une série télévisée belge
 Uki, une municipalité du Japon